Le siège de Raguse peut désigner plusieurs siège de Raguse , capitale de l'ancienne république de Raguse, actuellement en Croatie:
  le siège de Raguse de 866 à 868
  le siège de Raguse en 1806
  le siège de Raguse en 1814
  le siège de Raguse de 1991 à 1992